District 7 School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 District 7 School (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-Nr. 07001487
 District 7 School (Plymouth County, Massachusetts), NRHP-Nr. 05000876